Ayllón steht für:

 Ayllón (Segovia), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Segovia

Ayllón ist der Familienname folgender Personen:

 Julio Ayllón Aparicio, peruanischer Fußballspieler
 Lucas Vázquez de Ayllón (~1475–1526), spanischer Konquistador und Entdecker
 Rafaela Porras y Ayllón (1850–1925), spanische Ordensschwester
 Solomon Ayllon (~1660–1728), sephardischer Rabbiner

Siehe auch:
 Aillon